Алтун-Ха () — руїни міста цивілізації майя в окрузі Беліз (Беліз).
 Алтун — турецька золота монета, вперше відкарбована в 1454 році султаном Мехмедом II після здобуття Константинополя.